En nomenclator kan have flere betydninger.
 En særlig slave ved det romerske hof, der havde til opgave at kende folks navne og hviske dem til sin herre under en audiens eller lignende, hvis det var nødvendigt.
 En kode anvendt fra renæssancen til det 19. århundrede. Den indeholdt en lang liste over navne, byer og begreber m.m. og en monoalfabetisk chifferskrift. 
 Nomenklatura var betegnelsen for særligt priviligerede personer i Østeuropa.